Caecilius  steht für:
 einen lateinischen Gentilnamen und ein antikes römisches Plebejergeschlecht, siehe Caecilier
 Caecilius Metellus, einen Zweig dieses Plebejergeschlechts, siehe Meteller

Caecilius ist der Name folgender Personen:
 Caecilius von Illiberis, einer von sieben Bischöfen, die von Petrus und Paulus nach Spanien gesandt worden sein sollen
 Kaikilios (griechisch Καικίλιος, latinisiert Caecilius), griechischer Redner im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Caecilius Avitus, römischer Soldat (Kaiserzeit)
 Caecilius Lucanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Caecilius Statius (~220 v. Chr.–168 v. Chr.), römischer Komödiendichter

 Aulus Caecilius Faustinus, römischer Konsul 99
 Gaius Caecilius Cornutus, römischer Statthalter
 Gaius Caecilius Strabo († 117), römischer Suffektkonsul 105
 Gnaeus Caecilius Simplex († 69), römischer Suffektkonsul 69
 Lucius Caecilius Iucundus, römischer Geschäftsmann in Pompeji
 Lucius Caecilius Optatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Caecilius Vegetus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Iulius Marinus Caecilius Simplex, römischer Statthalter

 Marcus Caecilius Donatianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Caecilius September, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Caecilius Celsus, antiker römischer Toreut
 Quintus Caecilius († 58 v. Chr.), römischer Ritter
 Quintus Caecilius Avitus, römischer Suffektkonsul 164
 Quintus Caecilius Bassus, römischer Ritter, Gegner Gaius Iulius Caesars
 Quintus Caecilius Dentilianus, römischer Suffektkonsul 167
 Quintus Caecilius Epirota, lateinischer Grammatiker
 Quintus Caecilius Marcellus Dentilianus, römischer Statthalter
 Quintus Caecilius Pudens, römischer Statthalter
 Quintus Caecilius Redditus, römischer Kommandeur und Statthalter
 Sextus Caecilius Africanus, römischer Jurist
 Sextus Caecilius Senecio, römischer Ritter

caecilius ist der Nickname folgender Personen:
 Nick Petrangelo (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler